Корса́р — многозначное слово.

 Корсар (,  от  — путешествие, экспедиция) — частное лицо, использовавшее с разрешения властей вооружённое судно (также называемое капером, корсаром или приватиром) с целью захвата иностранных кораблей; член команды такого корабля. В странах германской языковой группы синонимом корсара является капер, в англоязычных странах — приватир, см. также: Рейдеры. 
 Дюнкеркские корсары — объединение корсаров, при поддержке испанского правительства препятствовавшее рыболовству и торговле Соединённых провинций в годы их борьбы за независимость от Испанской империи (1568—1648).

Искусство

Литература и театр 
 «Корсар» — поэма Джорджа Байрона, опубликованная в 1814 году. Произведения на её основе:
 «Корсар» — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Марии Пьяве (Большой театр Триеста, 1848).
 «» — увертюра Гектора Берлиоза, впервые исполненная в Париже в 1845 году (окончательная редакция — 1854).
 «Корсар» — балет Жозефа Мазилье на музыку Адольфа Адана и либретто Анри де Сен-Жоржа (парижская Императорская опера, театр Ле Пелетье, 1856); поставлен в России Жюлем Перро, Пьером Малавернем (оба — 1858) и Мариусом Петипа (1863).
 «» — приключенческий роман Поля д’Ивуа (1898).

Фильмы 
 «» — незавершённый фильм Марка Аллегре (Франция, 1939).
 «Корсары Булонского леса» — кинокомедия Норбера Карбонно (Франция, 1954).

Игры 
 «» (1999). 
«Корсары» — серия ролевых компьютерных игр о пиратах XVII века, выпускаемая компанией «Акелла»:
 «Корсары: Проклятье дальних морей» — первая игра серии, выпущена совместно с компанией «1С» (2000).
 «Корсары II» — игра, изданная в России под названием «Пираты Карибского моря» (2003).
 «Корсары III» — третья игра серии (2005).
 «Корсары: Возвращение легенды» — модификация игры «Корсары III», разработанная студией Seaward.ru (2007).
 «Корсары: Город потерянных кораблей» — продолжение игры «Корсары: Возвращение легенды», разработанное студией Seaward.ru (2007).
 «Корсары Online: Pirates of the Burning Sea» — многопользовательская онлайн-игра, разработанная студией Flying Lab Software (2008).
 «Корсары 3: Тайны Дальних Морей» — модификация игры «Корсары III», разработанная студией  BGTeam (2009).
 «Корсары: Каждому своё» — разработана BlackMark Studio как дополнение к игре «Корсары: Город потерянных кораблей» (2012).

Организации 
  — французский журнал, издававшийся в 1823—1858 годах.
 Corsair International — французская авиакомпания, основанная в 1981 году как Corse Air International, также функционировавшая как Corsairfly; вторая по количеству перевозимых пассажиров во Франции.

Техника 
 «Корсар-5» — модификация объектива «Минитар» для фотоаппарата «Киев-35», выпускавшаяся киевским заводом «Арсенал» в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
 «71-921 Корсар» — узкоколейный трамвай, разрабатываемый на Невском заводе электрического транспорта (Санкт-Петербург).

Вооружение 
 F4U «Корсар» (Chance Vought F4U Corsair) — американский одноместный палубный истребитель, выпускавшийся компанией Chance Vought в 1940—1952 годах.
 A-7 «Корсар» (LTV A-7 Corsair II) — американский штурмовик, разработанный на базе истребителя F-8 «Крусейдер» и выпускавшийся компанией Ling-Temco-Vought в 1965—1984 годах.
 «Корсар III» — яхта, построенная в 1899 году по заказу Джона Моргана-младшего, участвовала в I мировой войне как USS Corsair (SP-159), в 1930 году была продана гидрографической службе США за 1$, после чего переименована в .
  — американская подводная лодка типа «Тенч» (1945—1963).
 Корсар — российский разведывательный беспилотный летательный аппарат.
 «Корсар-М» — российская станция радиотехнической разведки.
 «Корсар» — украинский переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный КБ «Луч» (2013).
 «Корсар-М3» — украинский бронежилет производства НПП «ТЕМП-3000», основной тип бронежилета украинской армии.